Por Chillicothe pode estar à procura de:
 Chillicothe (Illinois)
 Chillicothe (Iowa)
 Chillicothe (Missouri)
 Chillicothe (Ohio)
 Chillicothe (Texas)

Desambiguações de topônimos